Turniej rugby 7 na Miniigrzyskach Pacyfiku 2017 odbył się w dniach 8–9 grudnia na Korman Stadium w stołecznym mieście Vanuatu, Port Vila. Zawody służyły także jako kwalifikacja do Pucharu Świata 2018.

Informacje ogólne 
Początkowo w turnieju miało wziąć udział jednenaście drużyn, nie zjawili się jednak zawodnicy z Polinezji Francuskiej. Rozegrane na nowo zbudowanym Korman Stadium zawody odbywały się w pierwszej fazie systemem kołowym w ramach dwóch pięciozespołowych grup, po czym nastąpiła faza pucharowa – po dwie czołowe drużyny z każdej grupy walczyły o medale, zespoły z miejsc trzecich i czwartych o Plate, zaś dwie najsłabsze o Bowl.

Złoty medal zdobyli Samoańczycy w finale pokonując Fidżi, prawo gry w Pucharze Świata 2018 otrzymała natomiast reprezentacja Tonga.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Bowl

Plate

Cup

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 

2017 w rugby union
Miniigrzyska Pacyfiku
Rozgrywki w rugby union
2017 w Oceanii
Port Vila
Rugby union na Vanuatu